Düsseldorfer Abkommen steht für:

 Düsseldorfer Abkommen (1939), Abkommen zwischen der britischen und der deutschen Industrie
 Düsseldorfer Abkommen (1955), Abkommen der Kultusministerkonferenz über die Gestaltung des Gymnasiums